Batsaikhan Ariunbold (Ulã Bator, 3 de abril de 1990) é um futebolista mongol que atua como goleiro pelo Erchim Khölbömbögiyn Klub, principal clube da Mongólia e pela seleção nacional.

 

Naturais de Ulã Bator
Futebolistas da Mongólia